French Open 2015 – kwalifikacje gry pojedynczej mężczyzn – kwalifikacje do zawodów singlowych mężczyzn, rozgrywane w ramach drugiego w sezonie wielkoszlemowego turnieju tenisowego, French Open. Zmagania odbywały się w dniach 19–22 maja na ceglanych kortach Stade Roland Garros w 16. dzielnicy francuskiego Paryża.

Zawodnicy rozstawieni

Zakwalifikowani

Szczęśliwi przegrani

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia 
 

French Open 2015
French Open – kwalifikacje gry pojedynczej mężczyzn